Termenul „Infidelitate” se poate referi la:

Infidelitatea lipsă de fidelitate, de credință, nestatornicie în sentimente
Infidelitate (film) american (2002)
Infidelity, este un film american în regia lui David Lowell, televizat în anul 1987
Untreue, (germană:Infidelitate) pârâu în Renania de Nord-Westfalia, Germania